Nick Wechsler – attore statunitense
Nick Wechsler – produttore cinematografico statunitense